Le qualificazioni del singolare femminile del BNP Paribas Open 2009 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del BNP Paribas Open 2009 prevedevano 48 partecipanti di cui 12 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie

 María José Martínez Sánchez (primo turno)
 Mathilde Johansson (ultimo turno)
 Julie Coin (ultimo turno)
 Séverine Brémond (ultimo turno)
 Petra Cetkovská (Qualificata)
 Akgul Amanmuradova (ultimo turno)
 Melinda Czink (primo turno)
 Jarmila Groth (ultimo turno)
 Galina Voskoboeva (primo turno)
 Kristina Barrois (Qualificata)
 Stéphanie Cohen-Aloro (primo turno)
 Camille Pin (ultimo turno)

 Lucie Hradecká (ultimo turno)
 Petra Martić (primo turno)
 Nastas'sja Jakimava (Qualificata)
 Aravane Rezaï (ultimo turno)
 Melanie South (primo turno)
 Stéphanie Foretz Gacon (Qualificata)
 Jaroslava Švedova (primo turno)
 Andrea Petković (primo turno)
 Angela Haynes (primo turno)
 Evgenija Rodina (primo turno)
 Virginia Ruano Pascual (Qualificata)
 Alberta Brianti (primo turno)

Qualificati 

 Varvara Lepchenko
 Jaroslava Švedova
 Virginia Ruano Pascual
 Nastas'sja Jakimava
 Petra Cetkovská
 Petra Martić

 Stéphanie Dubois
 Angela Haynes
 Michelle Larcher De Brito
 Kristina Barrois
 Evgenija Rodina
 Stéphanie Foretz Gacon

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 

BNP Paribas Open 2009
WTA Tour 2009